Ercilla – gmina w Chile
 Ercilla – rodzaj roślin z rodziny szkarłatkowatych
 Ercilla – chilijski dwutygodnik informacyjno-kulturalny z lat 1936–2015
 (3114) Ercilla – planetoida z grupy pasa głównego asteroid

Zobacz też 
 Alonso de Ercilla y Zúñiga – hiszpański szlachcic, żołnierz i poeta